Niemcy:
 Frankfurt-Niederrad – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Frankfurt-Niederrad – stacja kolejowa we Frankfurcie nad Menem